Kategorie C steht für:

 eine Klassifizierung für die Gewaltbereitschaft von Fans in der Datei „Gewalttäter Sport“, siehe Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze#Kategorien
 eine nach der Datei „Gewalttäter Sport“ benannte rechtsextreme, deutsche Musikgruppe, siehe Kategorie C (Band)
 eine Schusswaffen-Klasse im österreichischen Waffenrecht, siehe Waffengesetz 1996
 eine Klasse der Seetauglichkeitseinstufung für Sportboote, siehe CE-Seetauglichkeitseinstufung
 eine Abgabekategorie für Arzneimittel in der Schweiz, siehe Abgabekategorie